Соревнования в прыжках с шестом у женщин на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее прошли 23 и 25 сентября 2000 года на стадионе «Австралия».

Это были первые соревнования в прыжках с шестом, проводимые среди женщин на Олимпиадах. Победительницей стала американка Стейси Драгила. Второе место заняла австралийка Татьяна Григорьева. На третьей строчке расположилась исландка Вала Флосадоуттир. В финале приняли участие 13 спортсменок из 11 стран.

Медалисты

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2000 года мировой рекорд был следующим:

По итогам соревнований мировой рекорд не изменился. При этом Стейси Драгила установила первый олимпийский рекорд в данной дисциплине — 4,60 м.

Соревнования

Квалификация 
Квалификационный норматив 4,35 м (Q), или 12 спортсменок с лучшими результатами (q).

Финал

Ссылки 
 Официальные результаты

Прыжки с шестом на Олимпийских играх